Moore County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Moore County (North Carolina)
Moore County (Tennessee)
Moore County (Texas)